Аралов — фамилия; имеет женскую форму Аралова.
 Аралов, Виктор Александрович (1905 — после 1985) — советский общественный и политический деятель, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Аралов, Семён Иванович  (1880—1969) — советский военный и государственный деятель, революционер, полковник Советской Армии.